Troupeau peut désigner :
 troupeau, un grand groupe d'animaux vivant ensemble ;
 Troupeau, un tableau de 1767 de Philippe-Jacques de Loutherbourg.

Voir aussi 
 Le Troupeau, un film turc réalisé par Yılmaz Güney et Zeki Ökten, sorti en 1979